Amt Büsum steht für:

 Amt Kirchspielslandgemeinde Büsum
 Amt Büsum-Wesselburen